Hermann Hoepke ist der Name folgender Personen:

* Hermann Hoepke (Bauingenieur) (1865–1928), deutscher Bauingenieur 
 Hermann Hoepke (Mediziner) (1889–1993), deutscher Anatom